Dichtung und Wahrheit – autobiografia di Johann Wolfgang von Goethe, dalla nascita (nel 1749) alla vigilia della sua partenza per Weimar (nel 1775) pubblicata in quattro volumi, i primi tre fra il 1811 e il 1814, il quarto postumo nel 1833
 Dichtung und Wahrheit – rivista politica tedesca, a periodicità mensile, di indirizzo anarchico, pubblicata fra il 1990 e il 1999
 Dichtung und Wahrheit – cortometraggio del 1989 diretto dal regista austriaco Peter Kubelka